То́ричник () — род однолетних или многолетних травянистых растений из семейства Гвоздичные, растущих большей частью по солонцеватым местам и по берегам морей.

Ботаническое описание 
По внешнему виду растения напоминают торицу, листья такие же линейные супротивные, с перепончатыми, попарно-сросшимися прилистниками; от недоразвитых укороченных ветвей листья кажутся мутовчатыми. Белые или розовые цветки собраны в вильчатые соцветия (дихазии). Цветок правильный, обоеполый, чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, столбика 3, плод — трёхстворчатая коробочка; семена треугольно-почковидные, иногда с оторочкою в виде крыла. Стебли могут быть лежачими или приподнимающимися.

Список видов 
Род Торичник включает 42 вида:

Примечания 

Гвоздичные